

Patronyme 

 Nicolas-Philippe Ledru (1731-1807), physicien et illusionniste français ;
 André Pierre Ledru (1761-1830), général et historien français ;
 François Roch Ledru des Essarts (1765-1844), frère du précédent, militaire français ;
 Hilaire Ledru (1769-1840) peintre français ;
 Louis-Charles Ledru (1778-1861), architecte français ;
 Alexandre Ledru-Rollin (1807-1874), petit-fils du physicien, avocat et homme politique français ;
 Agis-Léon Ledru (1816-1885), architecte, maire de Clermont-Ferrand et président du Conseil général du Puy-de-Dôme ;
 Jack Ledru (1922-2013), compositeur français ;
 Philippe Ledru (né en 1942), photographe français.